Дубро́вицы — посёлок в городском округе Подольск Московской области России. В посёлке расположен усадебный ансамбль с церковью Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах

Ранее село Дубровицы (с 1627 года), центр Дубровицкой волости, село и посёлок Ленинского района Московской области, посёлок Подольского района Московской области, 1994 −2015 — центр Дубровицкого сельского округа. до 2015 года — центр сельского поселения Дубровицкое Подольского района.

В посёлке расположен усадебный ансамбль с церковью Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, Всероссийский НИИ животноводства имени Л. К. Эрнста, Культурно-просветительский центр с органным залом, Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам, общеобразовательная школа имени Героя России А. Г. Монетова, библиотека, баня и другие объекты.

К северу  посёлок граничит с Новой Москвой по реке Десне, а к востоку по реке Пахре.

История 
 1627 год — Впервые усадьба упоминается как вотчина боярина И. В. Морозова.
 1662 год — После кончины боярина вотчина перешла к дочери Морозова — Аксинье Ивановне, которая вышла замуж за князя Голицына. С этого времени Дубровицы более чем на 100 лет перешли во владение рода Голицыных.
 1690 год (22 июля) — Борис Алексеевич Голицын начинает строительства храма в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Пётр Первый присутствовал при закладке храма.
 1704 год — Церковь была освящена, однако работы над художественным убранством продолжались ещё некоторое время.
 1750-53 г г. — При внуке Б. А. Голицына, Сергее Алексеевиче, построены усадебный дом, конный двор, четыре флигеля, хозяйственные постройки.
 1781 год — Григорий Александрович Потёмкин купил усадьбу у задолжавшего крупную сумму поручика Сергея Голицына.
 1787 год (23 июня) — Екатерина II, побывавшая в Дубровицах на обратном пути из Крыма, захотела приобрести имение для своего нового фаворита, флигель-адъютанта Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова, которого хотелось отличить особой милостью.
 1788 год (декабрь) — владельцем усадьбы становится Дмитриев-Мамонов.
 1812 год (10 октября) — Во время войны в Дубровицах побывали французы; небольшой отряд конницы Мюрата покинул Дубровицы, ограбив и спалив близлежащие деревни. В мемуарах состав неприятельский отряда описывается как «три полка кавалерии и пехота».
 1817 год — В стенах усадьбы начинается «история» основанной М. А. Дмитриевым-Мамоновым тайной организации — «Ордена русских рыцарей».
 1864 год — После смерти М. А. Дмитриева-Мамонова Дубровицы наследует князь Сергей Михайлович Голицын.
 1883 год — После развода с первой женой С. М. Голицын переезжает из усадьбы Кузьминки в Дубровицы со второй женой Е. В. Голицыной (ур. Никитиной). В Дубровицы перевозятся предметы интерьера, картины и прочие ценности семьи Голицыных.
 1915 год — Владелицей Дубровиц становится четвёртая жена С. М. Голицына княгиня А. А. Голицына (ур. Кугушева).
 1917 год — В марте 1917 года в усадьбе Голицына открывается музей. Позднее он получит официальное название Дубровицкий художественно-бытовой музей. 
 1918 год — В Дубровицы приезжают специалисты, которые вывозят в Москву наиболее ценные картины и предметы, представляющие историческую ценность. В результате этого «вывоза» утрачена — витрина с камзолом и шпагой Бориса Алексеевича Голицына.
 1926 год — В Дубровицах открывается научно-исследовательский отдел по применению электроэнергии в сельском хозяйстве (при Всесоюзном электротехническом институте им. В. И. Ленина). Отдел участвует в реализации плана ГОЭЛРО по электрификации сельского хозяйства.
 1927 год — Музей дворянского быта в Дубровицах закрывается, его экспонаты (резная мебель, картины, скульптура, гобелены и другие ценности) вывозятся в Москву, Серпухов, Царицыно. В усадьбе размещают детский дом.
 1932 год — принято решение о сносе колокольни, подобная участь могла постигнуть и сам храм.
 1932 год — В усадьбе разместился сельскохозяйственный техникум, переведённый из города Богородицка Тульской области. В техникуме преподавала младшая дочь Дмитрия Ивановича Менделеева, Мария Дмитриевна Кузьмина-Менделеева.
 1934 год — началась реализация проекта строительства городка отдыха «Дубровицы»(частично реализован как существующий ныне санаторий «Ерино»)
 1940 год — в Дубровицах появляются военные. Ведется подготовка саперов.
 1940 год — В Дубровицах формируется военный гарнизон (в течение войны и до конца 1940-х гг. здесь базировались несколько авиационных полков, в том числе 134 СБП в котором служил сын Никиты Хрущёва Леонид Хрущёв, 177 ИАП в котором служил Виктор Талалихин. В Дубровицах размещался диспетчерский пункт, координировавший полёты по всем фронтам. Здесь же находился центр по переобучению лётчиков и переоборудованию самолётов, полученных СССР по ленд-лизу. 
 1947 год — В Дубровицах начинает работать Лаборатория кормления сельскохозяйственных животных (переведена из города Пушкин Ленинградской области)
 1949 год — 22 июля 1949 года на основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР № 782 в Дубровицах была создана «Подольская МИС» (ныне ФГБУ «Подольская МИС») — переведена в район станции Гривно в конце 1950-х.
 1960 год — В августе все сохранившиеся усадебные здания и парк были признаны памятниками архитектуры республиканского значения и взяты под охрану.
 1961 год — В Дубровицы переведён из Москвы Всесоюзный научно-исследовательский институт животноводства.
 1964 год (4 июня) — По невыясненной причине здание усадебного дома частично сгорело.
 1966—1970 гг. — Восстановительные работы вернули фасаду достойный вид. В Актовом зале (советское название — большой зал использовался для заседаний и культурных мероприятий) под несколькими слоями краски обнаружены фресковые росписи. После реставрации залу вернули историческое название — Гербовый зал.
 1990 год (октябрь) — Церковь в поселке Дубровицы возвращена прихожанам, служба в ней проводится круглый год.
 2003 год (август) — Проведена большая реконструкция территории усадебного комплекса, в результате которых вырублено много вековых деревьев, изменён исторический рельеф местности, частично восстановлена ограда (выполнена по старинным чертежам и фотографиям).

Население 
Динамика численности населения

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 2690 человек (1239 мужчин и 1451 женщина).

Известные люди 
 Забалуев, Вячеслав Михайлович (1907—1971) — советский военный лётчик и военачальник. Участник вооружённого конфликта на реке Халхин-Гол и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945). Генерал-майор авиации (30.04.1945).
 Смирнов, Валентин Пантелеймонович (род. 2 октября 1937 года) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, академик РАН (2003).
 Монетов, Александр Геннадьевич (30 августа 1972 — 24 июня 1995) — сотрудник УБОП при УВД Свердловской области, лейтенант милиции, Герой России.

Территориальное общественное самоуправление 
В посёлке Дубровицы создан и функционирует территориальное общественное самоуправление «Дубровицы». Решение о регистрации Устава ТОС «Дубровицы» принято Советом депутатов Городского округа Подольск Московской области 27 сентября 2018 г. В границы территории ТОС вошли посёлок Дубровицы, деревни Кутьино, Луковня и Наумово.

Памятники 
 «Возвращение с Победой». 1985 год. Монумент в центре поселка и гранитные плиты с именами жителей поселка, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен в год празднования 40 годовщины Победы. До этого на месте монумента стоял камень с табличкой.
 Бюст Героя России Александра Монетова. Установлен во дворе школы, носящей его имя.

Галерея

См. также 
 Белый камень
 Дубровицы (аэродром)
 Дубровицы (усадьба)

Литература 
  (обл.)
 Насимович Ю. А., Рысин Л. П. Дубровицы. — М.: «Северный город—7», 2001. — 34 с. — (Природное и культурное наследие Москвы).

Примечания

Ссылки 
 
 Усадьба Дубровицы. Музей, которого нет
 
 
 
 Территориальный отдел «Дубровицкий»

Населённые пункты, основанные в XVII веке
Населённые пункты, основанные в 1627 году